Джошуа Джей Ховард (; родился 28 апреля 1980 года в Уинстон-Сейлеме, штат Северная Каролина) — американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции лёгкого форварда. Ховард в 2003 году окончил Уэйк-Форестский университет, после чего был выбран на драфте НБА под 29-м номером. В 2007 году принял участие в Матче всех звёзд НБА.

Биография 
Джош рос без отца, воспитывался бабушкой Хелен. В детстве Ховард конфликтовал с партнёрами по школьной баскетбольной команде и тренерами, плохо учился и в выпускном классе не сдал отборочный тест для поступления в колледж, поэтому вынужден был один год проучиться в военной академии Харгрейв в Виргинии. В 1999 году Ховард поступил в Уэйк-Форестский университет в своём родном городе, Уинстон-Сейлем, и четыре года был одним из ведущих игроков университетской баскетбольной команды «Демон Дьяконс», где его партнёром был Дарюс Сонгайла. В последнем сезоне в колледже Ховард в среднем за игру набирал 19,5 очков, делал 8,3 подборов и 1,5 блок-шота. В 2003 году, обучаясь на последнем курсе университета, он был признан лучшим игроком Конференции Атлантического побережья и включён в символическую сборную студенческого чемпионата по версии Associated Press.

На драфте НБА 2003 года Ховард был выбран под 29-м номером, последним в первом раунде, клубом «Даллас Маверикс». Будучи универсальным игроком, в дебютном сезоне он получал много игрового времени и по итогам сезона был включён во вторую сборную новичков НБА. Со второго сезона Ховард стал основным лёгким форвардом «Даллас Маверикс». В 2007 году он был приглашён для участия в Матче всех звёзд.

13 февраля 2010 года «Даллас Маверикс» обменяли Ховарда, потерявшего место в стартовой пятёрке в связи с приходом в команду Шона Мэриона, вместе с Дрю Гуденом, Куинтоном Россом и Джеймсом Синглтоном в «Вашингтон Уизардс» на Кэрона Батлера, Дешона Стивенсона и Брендана Хэйвуда. В четвёртой игре за свой новый клуб Ховард порвал связки связки левого колена и выбыл из строя как минимум до окончания сезона 2009/2010.

Перед началом укороченного из-за локаута сезона 2011/2012 Ховард подписал однолетний контракт с клубом «Юта Джаз», его зарплата составляла 3 миллиона долларов.

15 ноября 2012 года Ховард подписал однолетний контракт с клубом «Миннесота Тимбервулвз». 20 декабря 2012 года был отчислен из команды после травмы, полученной 14 декабря.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Ховарда на сайте Jockbio
 Джош Ховард на сайте Уэст-Форестского университета

Выпускники Военной академии Харгрейв
Баскетболисты США
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Остин Торос»